Egüés steht für:
 Egüés (Navarra), Ort in der Provinz Navarra, Spanien

Personen:
 Manuel de Egüés (1657–1729), spanischer Komponist
 Richard Egües († 2006), kubanischer Flötist, Komponist und Autor